Тёниссен () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Тёниссен, Берт (род. 1959) — нидерландский фотограф.
 Тёниссен, Майк (род. 1992) — нидерландский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Тёниссен, Ян (1898—1975) — голландский режиссёр 30-х годов, автор первого голландского звукового фильма.
  (род. 1930) — нидерландский футбольный тренер.

См. также 
 Тониссен, Жан-Жозеф (1817—1891) — бельгийский юрист и экономист.